Olivo ist der Familienname folgender Personen:

 America Olivo (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Frank Olivo († 2015), US-amerikanischer Santa-Claus-Imitator
 Joey Olivo (* 1958), US-amerikanischer Boxer
 Karen Olivo (* 1976), US-amerikanische Musicaldarstellerin und Schauspielerin
 Renzo Olivo (* 1992), argentinischer Tennisspieler
 Robert Olivo (1937–1989), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Ondine (Schauspieler)